A Associação Atlética Rio Sono é um clube de futebol brasileiro da cidade de Rio Sono, no estado do Tocantins.

História 
O Rio Sono foi fundado em 23 de julho de 2008. No mesmo ano em que foi criado, conquistou o Campeonato Regional de Miracema e obteve o direito de disputar o Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão.

Em sua estréia em competições oficiais, porém, fez a pior campanha entre as dez equipes que disputaram a Segunda Divisão em 2009.

Desempenho em competições oficiais 
Campeonato Tocantinense (2ª Divisão)

Ligações externas 
Rio Sono Esporte

Rio Sono
Rio Sono
Rio Sono (município)